Ярдлі Сміт, Ма́рта Марі́я Я́рдлі Сміт (англ. Martha Maria Yeardley Smith; 3 липня 1964, Париж) — американська актриса.
 Герберт Ярдлі (англ. Herbert Osborne Yardley, 1889-1958) — американський криптограф.